Avenida de Concha Espina - straat in Madrid
 Concha Espina (metrostation) metrostation aan bovenstaande straat